Фурми () — кантон во Франции, находится в регионе О-де-Франс, департамент Нор, округ Авен-сюр-Эльп.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли упраздненные кантоны Сольр-ле-Шато и Трелон, а также отдельные коммуны кантонов Авен-сюр-Эльп-Нор, Авен-сюр-Эльп-Сюд и Мобеж-Сюд.

Состав кантона 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2017 г.):

 Авенель (2 495 чел.)
 Анор (3 220 чел.)
 Ба-Льё (349 чел.)
 Бев (167 чел.)
 Берель (146 чел.)
 Бёньи (635 чел.)
 Борьё (165 чел.)
 Бузиньи-сюр-Рок (402 чел.)
 Валле-ан-Фань (286 чел.)
 Ваттиньи-ла-Виктуар (243 чел.)
 Вилли (1486 чел.)
 Виньеи (2 903 чел.)
 Глажон (1 807 чел.)
 Дамузи (193 чел.)
 Димешо (399 чел.)
 Димон (314 чел.)
 Клерфе (371 чел.)
 Кольре (1 615 чел.)
 Кузольр (2 270 чел.)
 Кьевелон (131 чел.)
 Ле-Фонтен (229 чел.)
 Льеси (533 чел.)
 Мутье-ан-Фань (59 чел.)
 Обреши (268 чел.)
 Оэн (1 199 чел.)
 Рамузи (228 чел.)
 Рекиньи (2 413 чел.)
 Ренсар (182 чел.)
 Рузи (4 016 чел.)
 Сар-Потери (1 441 чел.)
 Семери (546 чел.)
 Сен-дю-Нор (2 892 чел.) 
 Серфонтен (688 чел.)
 Сольр-ле-Шато (1 815 чел.)
 Сольрин (135 чел.)
 Трелон (2 856 чел.)
 Феллери (1 420 чел.)
 Ферон (567 чел.)
 Ферьер-ла-Петит (1 066 чел.)
 Фломон-Водреши (382 чел.)
 Фурми (11 727 чел.)
 Шуази (52 чел.)
 Эб (370 чел.)
 Экль (84 чел.)
 Эпп-Соваж (267 чел.)
 Эстрю (294 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Марин Ле Пен 42,1 % голосов против 21,8 % у Эмманюэля Макрона и 14,8 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победила Ле Пен, получившая 63,1 % голосов. (2017 год. 1 тур: Марин Ле Пен – 38,1 %,  Жан-Люк Меланшон – 17,7 %, Эмманюэль Макрон – 15,9 %, Франсуа Фийон – 14,8 %; 2 тур: Ле Пен – 57,1 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Нор представляют вице-мэр коммуны Рузи Кароль Дево (Carole Devos) (Разные правые) и мэр города Фурми Микаэль Иро (Mickaël Hiraux) (Республиканцы).

См. также 
 Коммуны департамента Нор

Ссылки